La coupe d'Allemagne de football 2001-2002 est la cinquante neuvième édition de l'histoire de la compétition. La finale a lieu à l'Olympiastadion de Berlin.

Le FC Schalke 04 remporte le trophée pour la quatrième fois de son histoire. Il bat en finale le Bayer Leverkusen sur le score de 4 buts à 2.

Premier tour

Deuxième tour

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Bibliographie

Liens externes 
 Résultats de la Coupe d'Allemagne sur dfb.de
 Résultats de la Coupe d'Allemagne sur rsssf.com

Références 

 

2001-2002
Allemagne
Football en Allemagne en 2001
Football en Allemagne en 2002